Helffrich :
 Alan Helffrich (1900-1994), athlète américain
 Joseph Helffrich (1890- 1971), astronome allemand.

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme